De  FA Community Shield 2002 (ook bekend als de McDonald's FA Community Shield om sponsorredenen) was de 80e FA Community Shield, een jaarlijkse Engelse voetbalwedstrijd georganiseerd door de Engelse voetbalbond (The Football Association) en werd gespeeld tussen de winnaars van de Premier League en de FA Cup van vorig seizoen.

De Engelse supercup heet sinds deze editie FA Community Shield – de naam FA Charity Shield werd vanaf deze editie niet meer gebruikt – en werd gespeeld in het Millennium Stadium te Cardiff op 11 augustus 2002 door Arsenal, dat in het seizoen 2001/2002 een nationale dubbel realiseerde, en Liverpool, dat als tweede van de Premier League was geëindigd. Arsenal won de supercup met 1–0, middenvelder Gilberto Silva scoorde na 69 minuten. Bij Arsenal was er plaats voor een Nederlander in het elftal. Aanvaller Dennis Bergkamp werd na 85 minuten tactisch vervangen door de Ivoriaanse verdediger Kolo Touré.

Wedstrijd

Zie ook 
 Engels voetbalkampioenschap 2001/02
 Finale FA Cup 2002
 Finale League Cup 2002

FA Community Shield
Voetbal in 2002
Sportevenement in Cardiff